Bikini o Biquini puede referirse a:
 Bikini, un sándwich mixto.
 Bikini, una prenda de baño.
 Atolón Bikini, un atolón del Pacífico.
 Bikini Kill, grupo de punk americano.
 Fondo de Bikini, escenario ficticio de la serie animada Bob Esponja.